Се́льское поселе́ние Назаровка — муниципальное образование в Клявлинском районе Самарской области Российской Федерации.

Административный центр — село Назаровка.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Клявлинского района
Сельские поселения Самарской области